Кубок Італії з футболу 1968—1969 — 22-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 36 італійських клубів. Вдруге титул кубка Італії здобула «Рома».

Календар

Перший груповий раунд 
Серед переможців усіх груп команда з найгіршими показниками, «Аталанта» не пройшла до чвертьфіналу.

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Група 3 

Результати

Група 4 

Результати

Група 5 

Результати

Група 6 

Результати

Група 7 

Результати

Група 8 

Результати

Група 9 

Результати

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>19 березня/3 квітня 1969

|}

Фінальний груповий турнір 

Результати

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1968–1969
Італія
Італія
1968 в Італії
1969 в Італії